Џејми Ли Кертис () је америчка глумица и дечји писац, рођена 22. новембра 1958. године у Лос Анђелесу (САД). Њени родитељи су славни глумци Џенет Ли и Тони Кертис. Њен супруг је, такође, глумац Кристофер Гест. Као глумица стекла је славу 1978. године хорор филмом Ноћ вештица, који је режирао Џон Карпентер. За филм Све у исто време је освојила Оскара за најбољу споредну глумицу, за комедију Коло среће награду БАФТА, а за Истините лажи Златни глобус.

Филмографија 

|-
| 1978. || Ноћ вештица || -{Halloween}- || Лори Строуд
|-
| 1980. || Магла || -{The Fog}- || Елизабет Соли
|-
| 1980. || Матурско вече || -{Prom Night}- || Ким Хамонд
|-
| 1980. || Воз терора || -{Terror Train}- || Алана Максвел
|-
| 1981. || Бекство из Њујорка || -{Escape From New York}- || наратор
|-
| 1981. || Игре на путу || -{Roadgames}- || Памела „Стоперка“ Рашворт
|-
| 1981. || Ноћ вештица 2 || -{Halloween II}- || Лори Строуд
|-
| 1982. || Ноћ вештица 3: Сезона вештице || -{Halloween III: Season Of The Witch}- || телефонска секретарица (глас)
|-
| 1983. || Коло среће (Берза) || -{Trading Places}- || Офилија
|-
| 1984. || Љубавна писма || -{Love Letters}- || Ана Винтер
|-
| 1984. || Грендвју, САД || -{Grandview, U.S.A.}- || Мишел „Мајк“ Коди
|-
| 1985. || Савршеност || -{Perfect}- || Џеси
|-
| 1985. || Невероватна Грејс и Чак || -{Amazing Grace And Chuck}- || Лин Тејлор
|-
| 1986. || Kao што лета умиру || -{As Summers Die}- || Вици Лофтин
|-
| 1988. || Доминик и Јуџин || -{Dominick And Eugene}- || Џенифер Рестон
|-
| 1988. || Риба звана Ванда || -{A Fish Called Wanda}- || Ванда Гершвиц
|-
| 1990. || Плави челик || -{Blue Steel}- || Меган Тарнер
|-
| 1991. || Краљичина логика || -{Queens Logic}- || Грејс
|-
| 1991. || Моја девојка || -{My Girl}- || Шели Дивото
|-
| 1992. || Заувек млад || -{Forever Young}- || Клер Купер
|-
| 1994. || Моја девојка 2 || -{My Girl 2}- || Шели Дивото Салтенфас
|-
| 1994. || Мамини дечаци || -{Mother's Boys}- || Џудит „Џуд“ Мадиган
|-
| 1994. || Истините лажи || -{True Lies}- || Хелен Таскер
|-
| 1996. || Кућно хапшење || -{House Arrest}- || Џенет Бајндорф
|-
| 1997. || Дивља створења || -{Fierce Creatures}- || Вила Вестон
|-
| 1998. || Ноћ вештица 7: Двадесет година касније || -{Halloween H20: 20 Years Later}- || Лори Строуд/Кери Тејт
|-
| 1998. || Николасов дар || -{Nicholas' Gift}- || Меги Грин
|-
| 1999. || Вирус || -{Virus}- || Кели Фостер
|-
| 2000. || Ко је убио Мону || -{Drowning Mona}- || Рона Мејс
|-
| 2001. || Кад тата позове || -{Daddy And Them}- || Илејн Боувен
|-
| 2001. || Панамски кројач || -{The Tailor Of Panama}- || Луиза Пендел
|-
| 2002. || Ноћ вештица 8: Ускрснуће || Halloween: Resurrection || Лори Строуд
|-
| 2003. || Шашави петак || -{Freaky Friday}- || Тес Колман
|-
| 2004. || Божић са Кренковима || -{Christmas With The Kranks}- || Нора Кренк
|-
| 2005. || Клинац и ја || -{The Kid & I}- || Џејми Ли Кертис (саму себе)
|-
| 2008. || Чивава са Беверли Хилса || -{Beverly Hills Chihuahua}- || Тетка Вив
|-
| 2010. || Опет ти || -{You Again}- || Гејл
|-
| 2018. || Ноћ вештица 11: Суочи се са судбином || -{Halloween}- || Лори Строуд || Награда Сатурн за најбољу главну глумицу
|-
| 2019. || Нож у леђа || -{Knives Out}- || Линда Дриздејл
|-
| 2021. || Ноћ вештица 12: Убиства Ноћи вештица || -{Halloween Kills}- || Лори Строуд
|-
| 2022. || Све у исто време || -{Everything Everywhere All at Once}- || Дирдри Бобирдра || Оскар за најбољу глумицу у споредној улози
|-
| 2022. || Ноћ вештица 13: Крај Ноћи вештица || -{Halloween Ends}- || Лори Строуд
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1958.
Људи из Лос Анђелеса
Америчке глумице
Добитнице награде Оскар за најбољу глумицу у споредној улози
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде БАФТА
Добитници награде Сатурн